Chelodina canni — вид австралийских змеиношеих черепах (Chelodina).

Эндемик Австралии. Распространён в штатах Северная территория и Квинсленд. Населяет пресноводные реки вокруг залива Карпентария.

Черепаха имеет широкий округлый панцирь тёмной окраски. Пластрон жёлтый.

Пресмыкающиеся Австралии
Змеиношеие черепахи
Животные, описанные в 2002 году